Dalheim ist der Name folgender Orte:

 Dalheim (Lichtenau), ein Stadtteil von Lichtenau im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Dalheim (Luxemburg), eine Gemeinde im Kanton Remich in Luxemburg
 Dalheim (Rheinhessen), eine Gemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Dalheim (Warburg), ein Stadtteil von Warburg im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Wetzlar-Dalheim, ein Stadtbezirk von Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Dalheim-Rödgen, ein Ortsteil von Wegberg im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Dalhain, , Dorf im Département Moselle in Lothringen, Frankreich
 Roschtschino, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland, bis 1946: Dalheim, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen

Dalheim ist der Name dreier Klöster:
 Kloster Dalheim (Lichtenau), ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift bei Lichtenau im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Dalheim (Mainz), ein aufgehobenes Kloster bei Mainz
 Zisterzienserinnenabtei Dalheim, von 1258 bis 1802 Stift in Dalheim, heute Ortsteil von Dalheim-Rödgen, Stadt Wegberg, Kreis Heinsberg, Bistum Aachen

Siehe auch:
 Dahlheim (Begriffsklärung)
 Dalhem
 Talheim
 Thalheim